Plaats in Indonesië
 Sumber Hidup (Muara Telang), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyuasin in de provincie Zuid-Sumatra
 Sumber Hidup (Pedamaran Timur), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ilir in de provincie Zuid-Sumatra